Stob Bàn kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Stob Bàn (berg i Storbritannien, lat 56,81, long -4,84), Skottland, Highland, 
 Stob Bàn (berg i Storbritannien, lat 56,74, long -5,03), Skottland, Highland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar